Negramaro () — итальянская рок-группа. Её название происходит от сорта красного вина «негроамаро» из региона Саленто, Апулия, родного для участников группы региона Италии. Negramaro образовались в 1999 году и обрели популярность в 2005 году после выступления на фестивале Сан-Ремо.

Группа состоит из шести музыкантов: Джулиано Санджорджи (вокал, гитара, фортепиано), Эмануэле Спедикато (гитара), Эрманно Карла (бас-гитара), Данило Таско (ударные), Андреа Мариано (фортепиано и синтезатор) и Андреа Де Рокко (семплер).

Музыкальная карьера

Начало (2001—2004) 
Negramaro состоит из шести музыкантов родом из провинции Лечче. В начале своей карьеры благодаря многочисленным «живым» выступлениям они быстро становятся известными в альтернативных кругах. Группа привлекает внимание продюсера Катерины Казелли, работающей на студии Sugar. Там в 2003 г. они записывают свой первый альбом Negramaro, однако он оказывается слишком альтернативным для итальянской аудитории и не становится успешным. В то эже время выходят два сингла: «Mono» и «Solo».

В 2004 году музыканты знакомятся с продюсером Коррадо Рустичи и записывают с ним несколько песен. В результате их сотрудничества появляется новая композиция «Scusa Se Non Piango», а также три ремикса: «Es-Senza», «Evidentemente» и «Come Sempre». Все эти четыре песни вошли в альбом 000577 (2004 г.) — новое издание их дебютной работы, на этот раз в стиле поп-рок, который оказался ближе для итальянской аудитории.

В 2004 г. группа перевыпускает в качестве сингла песню «Come Sempre», которую крупнейшая итальянская телерадиокомпания RAI выбирает саундтреком для празднования своего 50-летия.

Фестиваль Сан-Ремо и «Mentre Tutto Scorre» (2004—2006) 
В 2005 г. на фестивале Сан-Ремо Negramaro исполняют песню «Mentre Tutto Scorre», однако они не проходят дальше первого раунда. Эта композиция станет первым синглом их второго, одноимённого, альбома, вышедшего в 2005 г.

Несмотря на неудачу на фестивале, восемь песен Negramaro выбираются в качестве саундтрека к фильму «Лихорадка» (ит. La Febbre), главную роль в котором исполнил Фабио Воло. Это помогло группе заработать популярность: сингл «Mentre Tutto Scorre» на протяжении двадцати недель оставался в числе самых продаваемых в Италии. Второй сингл, «Estate», впервые поднял Negramaro на первую строчку итальянского чарта, а на 42-м ежегодном фестивале «Фестивальбар» он принес коллективу победу в номинации «Открытие года». Вскоре после этого лидерами чартов становились синглы «Solo3min» и «Nuvole e Lenzuola» — последний даже вошёл в видеоигру Guitar Hero World Tour. Впоследствии альбом Mentre Tutto Scorre в течение 89 недель подряд оставался в числе самых продаваемых и получил в Италии статус бриллиантового.

La finestra и San Siro Live (2006—2009) 
С ноября по апрель 2007 года группа работает над новым альбомом в США в студиях Plant Studios (Сан-Франциско) и Sterling Sound (Нью-Йорк), совместно с Коррадо Рустичи. Релиз La finestra, нового альбома из 14 композиций в стиле рок, состоялся 8 июня. Первый сингл «Parlami d’amore» был в числе самых продаваемых в Италии на протяжении 28 недель, а сам альбом стал платиновым менее чем за четыре месяца: только в этот период было реализовано свыше 120 000 копий. La finestra появлялся в чартах 90 недель и впоследствии получил статус бриллиантового.

В августе 2007 года Negramaro принимают участие в 64-м Венецианском международном кинофестивале. В рамках программы «Горизонты» они представляют документальный фильм «С другой стороны Луны» (Dall’altra parte della luna), в котором рассказывают свою историю.

В том же году на фестивале «Фестивальбар» абсолютным победителем становится композиция «Parlami d’amore».

В октябре их вновь ждёт успех: песня «L’immenso» поднимается на вершину списка самых проигрываемых на радио композиций.

Следующим синглом становится композиция «Cade la pioggia», которую группа записала совместно с Джованотти.

В 2008 году сингл «Via le mani dagli occhi», получает премию Лунеция (Lunezia) в категории «музыкально-литературная ценность».

31 мая 2008 года Negramaro дает концерт на стадионе Сан Сиро, куда приходят 40 000 человек. После этого на CD+DVD выходит концертный альбом San Siro Live, достигший четвёртого места в чарте FIMI и получивший статус платинового после реализации 80 000 копий.

Negramaro неоднократно сотрудничали с кинематографистами, их музыка была использована в фильмах «Лихорадка» (La febbre, 2005), «Железобетон» (Cemento armato, 2007), Una notte blu cobalto (2009) и «Валланцаска — ангелы зла» (Vallanzasca — Gli angeli del male, 2010)

Casa 69 и операция Джулиано Санджорджи (2009—2012) 
В 2010 году, вскоре после релиза сингла «Sing-hiozzo», выходит пятый альбом Negramaro под названием Casa 69. Диск был записан в Торонто на студии Metalwork Studios при участии продюсера Дэвида Боттрилла (работающего также с Muse и Placebo). Релиз альбома состоялся 8 ноября, а в конце декабря FIMI присвоила ему статус трижды платинового.

В феврале 2010 группе приходится отменить свои планы, включая турне в поддержку нового альбома, в связи с операцией на голосовых связках вокалиста группы Джулиано Санджорджи. Коллектив отложил турне до осени следующего года.

1 марта 2011 в качестве благодарности за поддержку, которую поклонники группы оказали Джулиано, группа выкладывает на своем официальном сайте его письмо и не издававшуюся раньше композицию «Aspetto lei».

9 сентября 2011 года на радио появляется новый сингл с альбома Casa 69 под названием «Io non lascio traccia», а 1 октября группа отправляется в турне, продолжающееся до мая 2012 года.

Una storia semplice (2012 — наст. время) 
21 сентября 2012 состоялся релиз нового сингла «Ti è mai successo?»', который вошёл в сборник лучших за десять лет композиций Negramaro под названием Una storia semplice.

Участники 
 Джулиано Санджорджи (24 января 1979, Нардо) — вокал, гитара, фортепиано;
 Эмануэле «Леле» Спедикато (26 октября 1980, Велье) — гитара;
 Эрманно Карла (17 февраля 1977, Нардо) — бас-гитара;
 Данило Таско (26 марта 1979, Гальяно-дель-Капо) — ударные;
 Андреа «Андро» Мариано (26 марта 1978, Копертино) — фортепиано и синтезатор;
 Андреа «Пупилло» Де Рокко (30 сентября 1973, Нардо) — вокал, семплер.

Дискография

Студийные альбомы 
 Negramaro, 2003
 000577, 2004
 Mentre tutto scorre, 2005
 La finestra, 2007
 Casa 69, 2010

Концертные альбомы 
 San Siro Live, 2008

Сборники 
 Una storia semplice,2012

Синглы 
 «Mono»
 «Solo»
 «Es-senza»
 «Come sempre»
 «Mentre tutto scorre»
 «Estate»
 «Solo3min»
 «Nuvole e lenzuola»
 «Parlami d’amore»
 «L’immenso»
 «Senza fiato» (совместно с солисткой The Cranberries Долорес О'Риордан)
 «Cade la pioggia» (совместно с Джованотти)
 «Via le mani dagli occhi»
 «Safari» (Джованотти совместно с Negramaro)
 «Un passo indietro»
 «Meraviglioso»
 «Sing-hiozzo»
 «Voglio molto di più»
 «Basta così» (совместно с Elisa)
 «Io non lascio traccia»
 «Londra brucia»
 «Ti è mai successo?»

Фильмография 
 «С другой стороны Луны» (Dall’altra parte della luna)

Примечания

Ссылки 
 
 

Рок-группы Италии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Лауреаты премии «Серебряная лента»